The Program (1993), een Amerikaanse film uit 1993, van regisseur David S. Ward
 The Program (2013), een korte film uit 2013, met Ross Marquand
 The Program (2015), een biografische film uit 2015 over Lance Armstrong
 The Program (album), een album uit 1998 van de Britse popgroep Marion